Пагль () — помесь бигля и мопса.

История породы 
Заводчик из Висконсин (штата США) по имени Волс Хевенс начал разводить паглей в 1990 году. Он также придумал название «puggle» и был одним из первых, кто хотел официально зарегистрировать породу в Американском кинологическом клубе гибридных пород собак. Хотя Хевенс впервые официально начал разводить собак этой породы, начало разведения паглей датируется 1980-ми годами, когда американские заводчики экспериментировали с созданием новых пород собак. В 2000 году пагли были проданы коммерческим владельцам домашних животных.

Позже Хевенс попал под огонь инспекций и проверок, а вместе с ним и 1100 собак этой породы. Работа Хевенса была временно приостановлена Американским клубом собаководства из-за отказов в течение десяти лет от инспекций питомника, а в 2008 году его работа была закрыта Гуманным обществом штата Висконсин. Министерство сельского хозяйства США (USDA) неоднократно заявляло о том, что в этом питомнике недостаточно хороший уход за животными. Крупные кинологические ассоциации, такие как United Kennel Club, American Kennel Club, Российская кинологическая федерация эту породу не признают.

Внешний вид 
Пагли, как правило, весят в зрелом возрасте около 12 килограммов. Они могут быть различных цветов и узоров в зависимости от характеристик, унаследованных от родителей. Наиболее распространёнными цветами являются коричневый, желтовато-коричневый или чёрный цвет. Другие раскраски бывают редко. Они могут иметь короткий нос, как мопсы, или большую морду, как гончие. Цвета, формы тела, уши и так далее могут варьировать.

Здоровье 

Пагли не обязательно являются более здоровыми, чем их родители (даже если родители разных пород — мопс и бигль). Оба родителя могут страдать от эпилепсии и от «Вишнёвого глаза». Паглям также может передаваться по наследству дисплазия тазобедренного сустава (или расположенность к ней).

Некоторые пагли могут страдать от продовольственной и/или экологической аллергии. Если аллергии являются достаточно серьёзной, то может быть необходима специальная диета.

Пагли, которые имеют большие морды, как бигли, имеют меньший риск заболевания дыхательных путей. Тем не менее, пагли могут страдать от респираторных заболеваний, часто встречающихся у мопсов.

Примечания

Ссылки 
 Характеристика породы пагль

Породы комнатно-декоративных собак
Породы собак США
Породы собак, не признанные Международной кинологической федерацией